Brudna robota (oryg. Dirty Jobs) – amerykański serial popularnonaukowy emitowany przez Discovery Channel od 2005 r.
 Brudna robota (oryg. The Fixer) – brytyjski serial dramatyczny emitowany przez ITV1 w latach 2008-2009
 Brudna robota (oryg. Dirty Work) – amerykańska komedia z 1998 r. w reżyserii Boba Sageta
 Brudna robota – powieść Christophera Moore’a